Světová skupina představovala nejvyšší úroveň Fed Cupu 2011, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci semifinále si zajistili účast v této skupině pro nadcházející ročník 2012. Týmy, které prohrály v 1. kole, musely podstoupit baráž o udržení v této nejvyšší úrovni.

Finále odehrály na tvrdém povrchu v moskevském Olympijském stadionu 5. a 6. listopadu týmy Ruska a Česka. Vítězem se stal tým České republiky, poprvé v rámci českého státu, celkově pošesté.

Účastníci

Pavouk

První kolo

Austrálie vs. Itálie

Rusko vs. Francie

Slovensko vs. Česko

Belgie vs. Spojené státy americké

Semifinále

Rusko vs. Itálie

Belgie vs. Česko

Finále

Rusko vs. Česko

Reference 

Světová skupina 2011